Каньи, Луиджи — итальянский футболист и тренер.
 Каньи, Умберто — полярный исследователь, адмирал королевского итальянского флота.
 Каньи (Кальвадос) — коммуна во Франции в департаменте Кальвадос.